Haumea, een dwergplaneet
 Haumea (Pectinidae), een geslacht van tweekleppigen uit de familie van de Pectinidae
 Haumea (mythologie), een Hawaïaanse vruchtbaarheidsgodin